Adleman ist der Familienname folgender Personen:
 Leonard Adleman (* 1945), amerikanischer Informatiker
 Robert H. Adleman (1919–1995), amerikanischer Historiker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Adelman
 Adelmann